Флаг Грачёвского района — официальный символ Грачёвского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 20 февраля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3116.

Флаг составлен на основании герба Грачёвского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Грачёвского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух неравных горизонтальных полос: белой (в 1/4 ширины полотнища) и голубой (в 3/4 ширины полотнища); посередине полотнища фигуры из герба района, выполненные белыми, серыми, чёрными, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряная глава и поверх всего — золотой сноп, на котором сидит со сложенными крыльями чёрный, с золотыми глазами, клювом и лапами, грач».

Обоснование символики 
Флаг района — гласный, так как фигура грача прямо указывает на название района (по названию его центра села Грачёвка). Первоначально село располагалось в долине, которая и сейчас называется «Грачи», что также символизируется фигурой грача.

Основной род деятельности жителей района — сельскохозяйственное производство, что отражено на флаге района снопом пшеницы.

На территории района расположено Покровское месторождение нефти, что аллегорически отражено чёрным цветом грача.

Белый цвет (серебро) — символ ясности, открытости, примирения, невинности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, чести, славы, преданности, бессмертия.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением снопа